Euryommatus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Julius Roger 1857. Euryommatus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Euryommatus